Чемпионат СССР по футболу 1941 года должен был быть разыгран с 27 апреля по 9 ноября. В связи с началом Великой Отечественной войны был прерван, последние матчи состоялись 24 июня.

В начале 1941 года из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» были созданы первая и вторая сборные профсоюзов. Первоначально созданная в Ленинграде из игроков «Красной зари», «Авангарда» и «Зенита» «Сборная профсоюзов Ленинграда» позже была переименована в «Зенит».

В середине февраля была ликвидирована группа «Б». 20 марта число участников группы «А» достигло 15 команд: были добавлены «Динамо» Минск, «Спартак» Одесса, «Спартак» Харьков. ЦДКА переименован в «Красную Армию». 

К середине июня в чемпионате страны лидировали московское и тбилисское «Динамо». Каждая из этих команд одержала по шесть побед, сыграла три ничьи и потерпела одно поражение. Столичный «Спартак» к этому времени набрал лишь 10 очков в 9 матчах. 

В связи с нападением фашисткой Германии на СССР чемпионат был прерван. Секция футбола СССР Всесоюзного совета физической культуры СССР приняла решение о досрочном завершении сезона в связи с объявленной мобилизацией спортсменов в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Турнирная таблица на 24 июня 

Лучшие бомбардиры:
Алексей Соколов («Спартак» (М)) — 8 голов в 9 матчах.
Виктор Матвеев («Трактор») — 8 голов в 11 матчах.

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1941
1941
Спортивные соревнования, отменённые из-за Второй мировой войны